dzwon – instrument muzyczny
 dzwon kościelny – dzwon używany w kościołach
 dzwon okrętowy – dzwon używany na statkach
 dzwon nurkowy – urządzenie do nurkowania
 dzwon – podstawowa część konstrukcyjna hełmu
 Dzwon – turnia w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Olkuskiej

 kształt dzwonowaty (krzywa dzwonowa) – kształt funkcji gęstości rozkładu normalnego
 dzwon lub dzwonek – rodzaj charakterystycznego dźwięku (sygnału)

Zobacz też 
 dzwonek
 dzwony